Натуральне число 1517
 1517 рік до нашої ери
 1517 рік нашої ери